Ди́лан Бе́йкер (, род. 7 октября 1959) — американский актёр. Номинант на премии «Тони» и «Эмми».

Ранние годы 
Бейкер родился в Сиракьюсе, Нью-Йорк, США. Он начал свою актёрскую карьеру в подростковом возрасте, в региональных театральных постановках. Учился в Holy Cross Regional Catholic School, затем продолжал посещать школу Дарлингтона и, наконец, окончил Georgetown Preparatory School в 1976 году. Позже Бейкер учился в колледже Вильгельма и Марии в Виргинии и в технологическом институте Джорджии, а затем окончил Southern Methodist University в 1980 году. Бейкер также получил степень магистра в области изобразительного искусства в Школе драмы Йельского университета, в которой он учился вместе с Крисом Нотом и Патришой Кларксон.

Карьера

Личная жизнь 
С 1990 года Бейкер женат на актрисе Бекки Энн Бейкер (урождённой Гелке). У них есть дочь.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа Вильгельма и Марии
Выпускники Йельской школы драмы
Выпускники Южного методистского университета
Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактёры США